Microsoft Excel – komputerowy arkusz kalkulacyjny
 Excel Excel – postać z anime Excel Saga
 Excel – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alabama, w hrabstwie Monroe
 Excel (ang. Excel Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 USS Excel – okręty US Navy o nazwie USS "Excel"

Zobacz też 
 Hyundai Excel, Lotus Excel, Excel Saga, Excel Services, Pocket Excel